Festung steht für
 Festung, Wehrbau
 Festung (Schach), spezielle Spielsituation im Schach
 kurz für Festungshaft
 Fester Platz, im 19. Jahrhundert ein Synonym für Festung,
 Fester Platz (Wehrmacht) im Zweiten Weltkrieg ein strategisches Defensivkonzept Adolf Hitlers für den Krieg gegen die Sowjetunion; daneben wurden auch in der Endphase des Krieges Städte zu „Festungen“ erklärt, vgl. etwa Atlantikfestung
militärische Einheiten der Wehrmacht, welche im Zuge der Festen Plätze kurz vor Kriegsende gebildet wurden, siehe Festung (Wehrmacht)
 einen tagebuchartigen Bericht von Lothar-Günther Buchheim über die Flucht mit einem U-Boot aus der Festung Brest im August 1944, siehe Festung (Buchheim)
 einen deutschen Film über familiäre Gewalt aus dem Jahr 2011, siehe Festung (Film)

Die Festung steht für mehrere Buch- und Filmtitel, siehe Die Festung (Begriffsklärung)

Siehe auch: